|}

Die Indre Østfoldbane, auch Østre linje () der Østfoldbane, ist eine Eisenbahnlinie in Norwegen. Sie hat ihren Ausgangspunkt im Bahnhof Ski, von wo sie südöstlich über Askim nach Mysen verläuft. Dort biegt sie nach Süden ab und verläuft ab Rakkestad in südwestlicher Richtung nach Sarpsborg, wo sie auf die westliche Strecke der  Østfoldbane trifft. Die östliche Strecke wurde im Jahr 1882 fertiggestellt und war 2007 125 Jahre alt.

Ab April 2001 stellte Jernbaneverket den Fahrkartenverkauf ein, am 3. März 2003 wurde der letzte Fahrkartenschalter in Askim geschlossen. Mysen folgte am 15. März 2003. An diesen Bahnhöfen übernahm die Narvesen-Gruppe den Verkauf. Fahrkartenautomaten wurden im September 2005 aufgestellt.

Im Jahr 2006 wurden die Sicherungsanlagen auf der Strecke überarbeitet.

Der Reisezugverkehr auf der Strecke wird mit Lokalzügen als Linie 560 betrieben. Die Züge fahren normalerweise nur bis Mysen, nur in der Hauptverkehrszeit fahren einige wenige Züge weiter bis Rakkestad. Zwischen Rakkestad und Sarpsborg findet kein regulärer Reisezugverkehr mehr statt, aber die Strecke wird weiterhin für Güterzüge oder umgeleitete Reisezüge verwendet.

Weblinks 

 Streckendetails

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Viken